

Geografia 
 Gharbi – seconda più grande delle isole Kerkennah

Persone 
 Fatah Gharbi – calciatore tunisino
 Mourad Gharbi – ex calciatore tunisino

Altro 
 Boscaglie montane dei monti Al Hajar al Gharbi – ecoregione dell'ecozona afrotropicale
 Qasr al-Hayr al-Gharbi – palazzo nel centro del deserto siriano